— комедийная манга, созданная Хидэаки Сорати. Издавалась с 8 декабря 2003 года по 15 сентября 2018 года в Weekly Shonen Jump. По сюжету манги создан аниме-сериал: первый сезон транслировался с 2006 по 2010 год и состоял из 201 серии, второй транслировался с 2011 по 2012 и состоял из 51 серии. Также сняты два OVA и два полнометражных фильма. Там, среди прочего, встречаются пародии на такие аниме как «Жемчуг дракона», «Ван-Пис», «Наруто», «Блич», «Cowboy Bebop», «Самурай X», «Тетрадь смерти», «K-ON», а также игры, такие как Dragon Quest, Monster Hunter, Final Fantasy. Премьера полнометражного фильма на территории Японии состоялась 24 апреля 2010 года. 4 октября 2012 года состоялся премьерный показ третьего сезона, транслировался с 2012 по 2013 и состоял из 13 серий. Также показ второго полнометражного фильма состоялся 6 июля 2013 года. Gintama° транслировался с 8 апреля 2015 года по 30 марта 2016 года.  8 января 2021 года был выпущен третий полнометражный фильм, который экранизировал оставшиеся главы манги.

Сюжет 
Сюжет произведения основан на событиях эпохи Бакумацу.

В середине девятнадцатого века состоялся первый контакт с пришельцами — в Японии приземлились чёрные корабли инопланетян аманто. Они прибыли на Землю с целью её захвата. Мечи самураев и ружья асигару оказались бессильны против технологий будущего, и сёгунат подчинился власти аманто. Сопротивляется власти захватчиков лишь патриотически настроенная группировка Дзёи; когда-то Дзёи стояла во главе национального движения, однако теперь она выродилась в террористическую организацию, чьи члены активно преследуются сёгунатом и Синсэнгуми.

Гинтоки Саката, один из бывших лидеров Дзёи, а ныне — просто мастер на все руки, пытается найти в новом Эдо источник заработка, периодически сталкиваясь с Синсэнгуми, пиратами Харусамэ и членами Дзёи, чьим нынешним лидерам не даёт покоя его предательство. Вместе со своими спутниками Симпати Симурой и Кагурой он не раз попадает в опасные ситуации, из которых нередко выкручивается с помощью друзей и изворотливости.

Исторические вехи 
Самураи выступили против власти аманто и вопреки воле правительства начали войну с пришельцами. Первая война Дзёи случилась двадцать лет назад, в ней самураи были разгромлены, но не сдались. Ко второй войне Дзёи — начавшейся десять лет назад — присоединились четверо друзей: Саката, Такасуги, Сакамото и Кацура, и быстро стали предводителями мятежников, благодаря своим исключительным личным качествам. Эта война также закончилась поражением самураев.

Организации 
  — организация мастеров на все руки, основанная Сакатой Гинтоки. Расположена на втором этаже бара Отосэ. Они берутся за любую работу: от выгуливания собак до поиска опасных артефактов и решения мировых проблем.
  — террористическая организация, основанная после капитуляции правительства в войне с аманто. Дословно название организации переводится как «Патриоты за изгнание иностранцев». Прообразом организации является Исин Сиси.
  — радикальное ответвление Дзёи.
  — космический торговый флот.
  — антитеррористический отряд самураев специального назначения, основной задачей которого является противостояние Дзёи. 
  — отдел полиции Эдо, «состоящий из Элиты для Элиты».
 Харусамэ — аманто, космические пираты.
 Тэндосё — аманто, настоящие правители Японии (а с тем, и всей Земли).
 Нараку — тайная организация. Состоит из наёмных убийц. Существует на протяжении нескольких веков.
 Кабуки-тё — район в Эдо, больше похожий на трущобы: в нём можно запросто встретить якудза, хоста или окаму, найти лав-отель или казино.
  — подземный район красных фонарей Эдо.
 Ягю — клан самураев, приближённых к сёгуну.
 Рэнхо — аманто, клан завоевателей, странствуют по вселенной на огромном космическом корабле в поисках нового дома. Выглядят так же, как люди, но носят странные костюмы и не говорят.
 Ято — аманто, сильнейший во вселенной клан убийц. Выглядят так же, как люди, но неимоверно сильны физически. Боятся солнечного света, потому носят с собой зонтики, которые являются их пуленепробиваемыми щитами. Зонтики оснащены встроенным пулемётом. Кровожадны и агрессивны от природы.
 Синра — аманто, клан убийц, таинственны, о них почти ничего не известно. Вместе с Ято и Дакини считаются сильнейшими во Вселенной. Заострёнными ушами и субтильным телосложением немного напоминают эльфов.
 Дакини — аманто, клан уродливых гигантов, похожих на демонов. Их кожа может быть синей или зелёной, их лбы украшают один или два рога, честь и гордость дакини. Физически очень сильны и внушают трепет. При этом они часто миролюбивы и дружелюбны, живут большими семьями.

Персонажи 
  — главный герой, основатель и глава Ёродзуи. За ярость в бою назван Белым Демоном (Сирояся). Был одним из глав Дзёи. Ездит на скутере, пользуется деревянным мечом с надписью «Озеро Тоя», который режет даже сталь. Ленивый и самодовольный, однако в стрессовых ситуациях показывает себя как собранный, умный и порой жёсткий человек. В свободное время читает «Shonen Jump». Любит сладости и злоупотребляет алкоголем. Прототип — Кинтаро.
 Сэйю: Томокадзу Сугита

  — ученик Гинтоки, носит очки. Часто обыгрывается шутка, что личность Симпати заключена в очках, а тело — всего лишь подставка. Рано лишился родителей, и вся забота о нём легла на плечи его старшей сестры Таэ. Аманто хотели заставить его сестру работать в борделе, чтобы вернуть долги их отца. После того как Гинтоки спас Таэ, Симпати увидел в нём настоящего самурая и захотел стать его учеником. Эмоционален, легко впадает в истерику, однако не труслив и довольно силён. Капитан Фан клуб Оцу-тян. Прототип — Симпати Нагакура.
 Сэйю: Дайсукэ Сакагути

  — девочка из Клана Ято, аманто, но выглядит как обычный человек, дочь Умибодзу и сестра Камуи. Говорит с китайским акцентом. Очень сильна. Любит сукомбу. Примкнула к Ёродзуе, после того как Гинтоки помог ей. Приручила Садахару. С братом и отцом у неё сложные отношения. Прототип — Кагуя-химэ.
 Сэйю: Риэ Кугимия

  — питомец Кагуры, огромная белая собака, её брови имеют форму томоэ. Имеет привычку грызть головы кому попало, чаще всего этой чести удостаивается Гинтоки. На самом деле является инугами и был подброшен Ёродзуе двумя жрицами. Как они объяснили: «Мы не могли его содержать». Позже выясняется, что его ни в коем случае нельзя кормить клубничным молоком.
 Сэйю: Микако Такахаси

  — глава Дзёи, возглавил организацию после поражения в последней войне Дзёи. Чрезмерно серьёзен, не понимает шуток. Всегда исправляет собеседника фразой: «Я не %так, как его назвали%, а Кацура», даже если до этого выдавал себя за другого. Считает себя мастером маскировки. Питает слабость к замужним женщинам и вдовам, влюблён в Икумацу, но отрицает это. Любит кошек и собак. Прототип — Кидо Такаёси.
 Сэйю: Акира Исида

  — Аманто, напоминающее человекоподобную утку. Друг, соратник и домашний любимец Кацуры. Общается с помощью табличек. Говорит крайне редко, чем вызывает комические ситуации. Кто скрывается под видом Элизабет до сих пор неизвестно. В одной из филлерных серий это оказался главный менеджер аниме. Кроме того, в арке 232—236 серий, выяснилось, что он представитель расы рэнхо, и на земле с целью захвата. Но, оказалось, что это была подмена, а настоящий так и остался загадкой.
  — глава Кихэйтай. Лишился левого глаза во время войны, из-за чего носит бинт на пол лица. Любит курить трубку. Носит цветное кимоно. После окончания войны продолжает сопротивление, с целью, как он говорит, уничтожить этот мир. Прототип — Такасуги Синсаку.
 Сэйю: Такэхито Коясу

  — боевая мощь Кихэйтай, орудует двумя револьверами. Вспыльчивая, с хорошей реакцией. Прототип — Кидзима Матабэй.
 Сэйю: Хаямидзу Риса

  — капитан Каэнтай. Может управлять любым кораблём Аманто. Виртуозно владеет огнестрельным оружием. Оптимист. Постоянно курьёзно коверкает имена друзей. Любит выпить. Прототип — Сакамото Рёма.
 Сэйю: Синъитиро Мики

  — заместитель Сакамото. Хладнокровна, неразговорчива, резка и никогда не улыбается. Предана делу Сакамото, даже, если это стоит его или её жизни. Ято. Прототип — Муцу Мунэмицу.
 Сэйю: Акэно Ватанабэ

  — глава полиции. Коррупционер, бабник и выпивоха. Чуть что, пускает в ход пистолет. Использует подчинённых для решения личных проблем, например для присмотра за своей дочерью Курико. Прототип — Мацудайра Катамори.
 Сэйю: Вакамото Норио

  — командир Синсэнгуми. Эксгибиционист, добродушен и доверчив. Влюблён в Отаэ-сан. Сталкер. Прототип — Кондо Исами.
 Сэйю: Сусуму Тиба

  — зам. командующего Синсэнгуми. Очень любит майонез, даже десерт ест с ним. Постоянно курит. Терпеть не может Сого и Гинтоки. Прототип — Хидзиката Тосидзо.
 Сэйю: Кадзуя Накаи

  — командир 1-го отряда Синсэнгуми. Подсиживает и постоянно пытается убить Хидзикату. В то же время очень предан лично Кондо. Садист. Прототип — Окита Содзи.
 Сэйю: Кэнъити Судзумура

  — шпион отряда Синсэнгуми. Ненавидит ампан, но на заданиях ест только его, дав обет богам Удачи, и получил психическую травму на этой почве. Часто играет в бадминтон. Ниндзя. Невезуч и невнимателен. Чуть не женился на Таме. Прототип — Ямадзаки Сусуму.
 Сэйю: Тэцухару Ота

  — военный советник Синсэнгуми. Пытался захватить командование в Синсэнгуми. Прототипы — Ито Каситаро и Серидзава Камо
 Сэйю: Мицуаки Мадоно

  — ученик и адъютант Хидзикаты. Изгой семьи Сасаки. Состоял в группировке Дзёи «Зацени». Прототип — Итимура Тэцуносукэ.
 Сэйю: Кэнтаро Ито

  — командующий Мимаваригуми и глава семьи. Постоянно говорит о том, что он фанат Синсэнгуми и что Мимаваригуми — элита элит. Любит писать электронные письма, но не имеет друга по переписке. Прототип — Тадасабуро Сасаки.
 Сэйю: Тосиюки Морикава

  — элитная убийца из Мимаваригуми, подручная Сасаки. Пользуется двумя катанами, обожает пончики. Состояла в Нараку. Прототип — Нобуро Имаи.
 Сэйю: Ая Хирано

  — лидер 7-го отряда Харусамэ, брат Кагуры. Пытался убить своего отца Умибодзу. Выглядит доброжелательным, и всегда улыбается, но это лишь маска. Он жесток и беспощаден. Одержим идеей силы. После восстания становится адмиралом флотилии Харусамэ.
 Сэйю: Хино Сатоси

  — помощник Камуи. Теряет руку, когда останавливает бой Камуи и Хосэна (учителя Камуи). Миролюбив.
 Сэйю: Хотю Оцука

  — командир отряда синоби Ёсивары. Порезала себе лицо, не пожелав становиться проституткой. Курит трубку. Никакой сопротивляемости алкоголю. Испытывает романтические чувства к Гинтоки, но всячески их отрицает. 
 Сэйю: Кайда Юко

  — самая знаменитая куртизанка Ёсивары. За попытку побега ей перерезали сухожилия на ногах. Очень сильна духом, за что её уважают все обитатели Ёсивары.
 Сэйю: Сакурай Томо

  — приёмный сын Хиновы. Рождён одной из куртизанок.
 Сэйю: Сампэй Юко

  — владелец бара. Вдова, её муж Тэрада Тацугоро погиб на первой войне Дзёи. Милосердная, хотя и скрывает это за маской грубости. Выслушивает и даёт советы своим клиентам. Одна из четырёх королей Кабуки. Исторический прототип — хозяйка постоялого двора Тэрада-я Отосэ, жившая в середине 19 века.
 Сэйю: Вакако Мацумото

  — друг детства Отосэ и её мужа. Глава якудза в Кабуки-тё. Влюблён в неё с детства, но считает, что такой преступник, как он, не смог бы её осчастливить. Один из четырёх королей Кабуки. Прототип — Дзиротё из Симидзу.
  — [Прозвище — Павлинья принцесса]) — Аманто, владелица казино и других игорных заведений в Кабуки-тё. После поражения сошла с ума и попала в тюрьму Харусамэ, так как является капитаном 4-го отряда Харусамэ, сбежавшей с казной пиратов. Камуи называет её Проклятым игроком. Одна из четырёх королей Кабуки.
  — трансвестит, владелец кабаре и банды трансвеститов. Герой войны с Аманто и даёт приют таким же повстанцам-изгоям. У него есть сын — Тэрухико. Один из четырёх королей Кабуки. Прототип — Сайго Такамори.
 Сэйю: Эгава Хисао

  — первоначально член, а потом лидер организации Онивабан. Командир отряда ниндзя-фрилансеров «Синоби 5». Его отец, как говорят, был самым сильным человеком в Онивабане и его предыдущим главой. Обучал многих молодых ниндзя, в том числе самого Дзэндзо и Сарутоби Аямэ. Единственный персонаж, так же преданный журналу «Weekly Shonen Jump», как и Саката Гинтоки. Страдает геморроем, что является поводом для шуток остальных персонажей. Его исторический прототип — Хаттори Хандзо
 Сэйю: Кэйдзи Фудзивара

  — член организации Онивабан, куноити. Носит очки, без которых практически ничего не видит. Имеет тяжёлый характер и презирает почти всех окружающих. Однако, находясь рядом с Гинтоки, становится застенчивой растяпой и не может сконцентрироваться. Мазохистка, сталкер, чья цель Гинтоки. Прототип — Сарутоби Сасукэ, знаменитый ниндзя.
 Сэйю: Ю Кобаяси

  — старшая сестра Сого. Заботилась о нём, после смерти родителей. Страдает туберкулёзом. В юности Мицуба и Хидзиката были влюблены друг в друга. Её смерти посвящена отдельная арка. Прототип — Окита Мицу.
 Сэйю: Суми Симамото

  — старшая сестра Симпати. Всегда улыбается, но имеет ужасный характер. Терпеть не может извращенцев и маньяков. С 436 главы — одна из королей Кабуки. Обладает навыком создания чёрной материи. Очень часто применяет силу к окружающим.
 Сэйю: Сацуки Юкино

  — наследница клана Ягю, подруга Отаэ. Её воспитывали как мальчика, поэтому одевается и ведёт себя как мужчина. В детстве лишилась глаза, защищая Отаэ. Влюблена в неё. Не переносит прикосновения мужчин. Прототип — Ягю Дзюбэй.
 Сэйю: Фумико Орикаса

  — Бывший работник департамента внутренних дел, потерявший всё из-за инцидента с животным из зоопарка принца Хаты. Неудачник и бомж. Постоянно носит солнцезащитные очки, как и в случае с Симпати часто обыгрывается шутка, что Мадао — это не человек, а очки. Исторический прототип — Хасэгава Хэйдзо
 Сэйю: Фумихико Татики

 Принц  — аманто, принц с планеты Хата. По своей природе является дураком, за что и был всеми прозван Бака-одзи (принц-дурак). Любит животных и имеет свой собственный зоопарк. Часто из-за его зверей страдают невинные люди, за что ему самому часто попадает от Гинтоки и остальных. Возможно, прототипом является Токугава Цунаёси.
 Сэйю: Коити Сакагути

  — аманто-воровка, разговаривает с акцентом, имеет кошачьи ушки. После встречи с Отосэ и ушла из группировки воров Кэтс Панч. Мечтает когда-нибудь открыть собственный бар.
 Сэйю: Ю Сугимото

  — девушка-робот, раньше работала секретаршей своего создателя. После его смерти сбежала с программой-образом его дочери. Обрела самосознание. «Погибла», спасая Гинтоки и остальных, но получила новое тело благодаря Гэнгаю. Живёт и работает в баре у Отосэ. Выяснилось, что у неё внутри живёт антивирусная программа-лейкоцит, а король лейкоцитов создан по образу и подобию Гинтоки.
 Сэйю: Минами Оми

  — величайший изобретатель Эдо, но занимается, в основном, ремонтом. Прототип — Хирага Гэннай
 Сэйю: Аоно Такэси

  — наставник Такасуги, Кацуры и Сакаты. Был казнён ещё до начала повествования аниме. Появляется только во флешбэках. Прототип — Ёсида Сёин
 Сэйю: Ямадэра Коити

  — лидер Нараку. Является врагом учеников Сёё ещё со времён второй войны Дзёи.
  — предыдущий сёгун. Заключил мирный договор с Аманто на унизительных для Японии условиях. По его приказу была начата чистка Кансэй, во время которой были казнены противники мира с аманто. (Прообраз события в истории Японии — репрессии годов Ансэй). Даже после отставки остался советником в бакуфу. Исторический прототип — Токугава Иэсада.
  — нынешний сёгун, глава Бакуфу. Хочет больше узнать о жизни простого люда, поэтому часто разгуливает по Эдо инкогнито, в сопровождении своего друга Мацудайры Катакурико. Добр, сострадателен, наивен, из-за этого вечно попадает в дурацкие ситуации. Исторический прототип — Токугава Иэмоти
 Сэйю: Оно Юки

  — сестра Сигэсигэ. Очень любит своего брата. Дружит с Кагурой.
  — предводитель оппозиции в Бакуфу, интриган и заговорщик. Исторический прототип — Токугава Ёсинобу.

Список серий аниме

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Четвёртый сезон

Пятый сезон

Шестой сезон

Седьмой сезон

Восьмой сезон

Фильмы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 В базах данных манга

 В базах данных первый сезон

 В базах данных второй сезон

 В базах данных третий сезон

 В базах данных четвёртый сезон
 Рецензии
 Рецензия первого DVD-издания аниме на сайте Anime News Network  
 Рецензия первого тома манги на сайте The Fandom Post  
 Рецензия анимационного фильма на сайте The Fandom Post  

Sunrise
Аниме и манга о самураях